Salisbury, prononcé  par les francophones, peut faire référence à :

Patronymes 
Le nom de Salisbury est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Benjamin Salisbury (né en 1980), acteur américain. 
 Cheryl Salisbury (née en 1974), footballeuse australienne. 
 Edward James Salisbury (1886-1978), botaniste britannique.
 Edwin Salisbury (1910-1986), rameur d'aviron américain. 
 James Salisbury (1823-1905), médecin américain.
 Jean de Salisbury (vers 1115 - 1180), philosophe et historien anglais.
 Joe Salisbury (né en 1992), joueur de tennis britannique. 
 John Salisbury (né en 1934), athlète américain. 
 Monroe Salisbury (1876-1935), acteur américain. 
 Peter F. Salisbury (1913-1964), physiologiste allemand.
 Richard Anthony Salisbury (1761-1829), botaniste britannique.
 Roger de Salisbury (vers 1065/1069 – 1139), évêque de Salisbury et chancelier d'Angleterre.
 Rollin D. Salisbury (1858-1922), géologue et géographe américain.
 Peter Salisbury (né en 1971), batteur de rock anglais. 

 Plusieurs comtes ou marquis de Salisbury ont également laissé leur nom à la postérité.
 Patrick de Salisbury (mort en 1168), baron anglo-normand qui choisit le parti de Mathilde l'Emperesse 
 Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil,  Marquis de Salisbury (1830-1903), homme politique britannique.

Toponymes 
Salisbury est le nom de plusieurs villes du monde anglo-saxon :

Australie 
La ville de Salisbury, une zone d'administration locale au nord du centre-ville d'Adélaïde en Australie-Méridionale.

Canada 
 Salisbury, paroisse canadienne de la province du Nouveau-Brunswick;
 Salisbury, village canadien de la province du Nouveau-Brunswick;

Dominique 
Salisbury (Dominique)

États-Unis 
 Salisbury (Caroline du Nord) ;
 Salisbury (Connecticut) ;
 Salisbury (Maryland) ;
 Salisbury (Massachusetts).
 Salisbury (Missouri) ;
 Salisbury (New Hampshire) ;
 Salisbury, ville dans l’État de New York ;
 Salisbury, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Salisbury (Vermont) ;
 Salisbury, une localité du comté de Somerset en Pennsylvanie ;
 Mont Salisbury, montagne d'Alaska ;
 Salisbury Plain, une petite plaine côtière située au nord de la Géorgie du Sud ;

Royaume-Uni 
 Salisbury (Angleterre)
Cathédrale de Salisbury 
Salisbury Plain
District de Salisbury
Circonscription de Salisbury
Diocèse de Salisbury 
Salisbury City Football Club

Zimbabwe 
  Salisbury (Rhodésie du Sud) était la capitale de la colonie de Rhodésie du Sud. Avec l'africanisation des toponymes, la ville fut renommée Harare.

Autres 
 Salisbury (album) est le nom d'un album de Uriah Heep datant de 1971.
 Salisbury (chanson) est un titre du disque du même nom du groupe anglais Uriah Heep.
 Salisbury (Firefly) est une planète de la franchise .